Синка  () — река на северо-востоке Испании, крупнейший приток реки Сегре.

География 
Длина — 170 км. Берёт начало в центральной части Пиренейских гор на высоте 2500 метров над уровнем моря. Течёт в южном направлении по территории провинций Уэска и Лерида. Впадает в Сегре на территории муниципалитета Масалькореч.
Воды Синки используются для нужд сельского хозяйства.

Притоки

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Сегре
Реки Арагона
Реки Каталонии